Aurore Pignot (née en 1979), athlète française
Élise Pignot (née en 1995), joueuse internationale française de rugby à XV
Manon Pignot, historienne française
Rachel Pignot, chanteuse et comédienne française
Yves Pignot (né en 1946), acteur et metteur en scène français